Die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 19. bis 25. April 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Patricia Maria Țig im Einzel sowie die Paarung Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2021 fand vom 17. bis 18. April 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Istanbul